Didi Senft – inventore tedesco
 Karl Senft – calciatore svizzero
 Michael Senft – ex canoista tedesco
 Simon Senft – schermidore tedesco